Operació Plom Fos (del seu nom en anglès Operation Cast Lead), operació militar d'Israel contra Hamas el 2008
 Organització Comunista Llibertària, organització anarco-comunista de França
 OpenCL (de l'acrònim en anglès Open Computing Language), interfície de programació d'aplicacions d'estàndard obert
 Object Constraint Language, llenguatge informàtic d'expressió de restriccions usat per l'UML